Ю́лия Па́вловна Проскуряко́ва () — российская поп-певица и актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева.

Биография 
Со школьных лет участвовала в художественной самодеятельности, а свой первый диплом получила за исполнение песни Игоря Николаева «Фотография 9Х12». С 13 до 17 лет занималась в ВИА «Алёнушка», за это время приняла участие во множестве конкурсов и получила большое количество дипломов. Известна своим скандалом в 2021 г. по поводу парковочного места для машин.

Учёба 
 С 1999 года по 2003 год училась в Уральской государственной юридической академии.
 С 2017 года по 2022 год училась на режиссёрском факультете Государственного института Театрального Искусства ГИТИС (заочное отделение).

Участие в различных конкурсах 
В институте также участвовала в конкурсах, одним из которых был конкурс среди студентов Российских ВУЗов «Голос России-2000» в городе Самара, где Юлия получила приз зрительских симпатий и специальный приз жюри. Участвовала в телепроектах «Стань звездой», «Народный артист», «Музыкальный ринг».

В 2008 году приняла участие в творческом вечере Игоря Николаева в Юрмале в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Последующие годы также выступала в Юрмале и была приглашёна как гостья конкурса.

Юлия Проскурякова иногда принимает участие в весеннем концерте «Шоу Валентина Юдашкина в Кремле», «Песне года», «Лучшие песни» и других главных концертах страны.

В марте 2011 года в Кремлёвском Дворце прошёл большой дуэтный концерт «Одна надежда на любовь». С таким же названием и приуроченный к данному событию был выпущен совместный альбом Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, в который вошли 2 диска: CD и DVD.

В настоящее время Юлия продолжает жить активной артистической жизнью: участвует в телевизионных, радио- и интернет- проектах, даёт интервью журналам («7 Дней», «Теленеделя», «Отдохни» и др.), гастролирует по России, ближнему и дальнему зарубежью.

Дискография 
2013 год. Первый сольный альбом «Ты моё счастье» с песнями Игоря Николаева и Юлии Николаевой. 2019 год альбом «Моя Москва»

Фильмография

Семья 
 Отец — Павел Сергеевич Проскуряков (род. 20 мая 1957 в деревне Ежово) — юрист, работал в прокуратуре, последние 10 лет — нотариус, поэт, выпустил поэтический сборник «Хрустальная трава» (2007)
 Мать — Людмила Ивановна Проскурякова (Булатова) — инженер
 Бабушка по матери — Александра Александровна Булатова, живёт в городе Екатеринбурге.
 Бабушка по отцу — Проскурякова Надежда, живёт в городе Ревда, Свердловская область.
 Младшая сестра — Ольга Павловна Шалагинова (Проскурякова) (род. 3 марта 1989) — юрист
 Муж (с 23 сентября 2010) — певец и композитор Игорь Николаев
 Дочь — Вероника Игоревна Николаева (род. 8 октября 2015)

Примечания

Ссылки 
 Юлия Проскурякова: «Не примеряйте на себя чужие маски!»
 Юлия Проскурякова: «Мужа встречаю с улыбкой!»

Видео 
 Документальный фильм «Свадебных переполох» о знакомстве и свадьбе Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева
 Юлия Проскурякова и Игорь Николаев в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?»

Выпускники Уральского юридического университета
Игорь Николаев
Телеведущие Первого канала